Alexandru Rusu (1884-1963), évêque roumain ;
 Rusu, clan japonais ;
 Rusu Masakage (1549-1607), samouraï japonais victorieux ;
 Ștefan Rusu (né en 1956), lutteur roumain ;
 Valentina Rusu (née en 1983), joueuse roumaine de volley-ball.